Alona Bondarenko och Kateryna Bondarenko var regerande mästare, men förlorade i första omgången mot Gisela Dulko och Roberta Vinci.

Serena Williams och Venus Williams vann finalen, 6–3, 6–3, över Daniela Hantuchova och Ai Sugiyama.

Seedning

  Cara Black /  Liezel Huber (Kvartsfinal)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (Tredje omgången)
  Kveta Peschke /  Lisa Raymond (Tredje omgången)
  Alona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (Första omgången)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (Tredje omgången)
  Zi Yan /  Jie Zheng (Tredje omgången)
  Maria Kirilenko /  Flavia Pennetta (Tredje omgången, lämnade återbud)
  Chia-jung Chuang /  Tiantian Sun (Första omgången)

  Daniela Hantuchova /  Ai Sugiyama ''(Final)
  Serena Williams /  Venus Williams (Mästare)
  Nuria Llagostera Vives /  Maria Jose Martinez Sanchez ''(Kvatsfinal)
  Casey Dellacqua /  Francesca Schiavone ''(Semifinal)
  Victoria Azarenka /  Vera Zvonareva'' (Tredje omgången, lämnade återbud)
  Sorana Cirstea /  Monica Niculescu ''(Andra omgången)
  Tatiana Poutchek /  Anastasia Rodionova ''(Andra omgången)
  Su-wei Hsieh /  Shuai Peng ''(Kvartsfinal)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

Externa länkar
Lottning

Australiska öppna 2009